Kasner ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Kasner (* 1954), deutsche Bundeskanzlerin, siehe Angela Merkel
 Edward Kasner (1878–1955), US-amerikanischer Mathematiker
 Horst Kasner (1926–2011), deutscher evangelischer Theologe; Vater von Angela Merkel

Siehe auch:
 Kassner
 Kaßner